Meckenbach (bij Birkenfeld), een plaats in het Duitse district Birkenfeld, Rijnland-Palts
Meckenbach (bij Kirn), een plaats in het Duitse district Bad Kreuznach, Rijnland-Palts